Државни пут 132 Пландиште—Алибунар је пут IIА реда на југу Баната који повезује општине Пландиште и Алибунар.

Детаљи трасе

Види још 
 Путна мрежа у Србији

Извори